1.HMNL 1996./97. je bila šesta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvenstvo je prvi put osvojila momčad Split 1700.

Modus natjecanja  
12 momčadi je igralo dvokružno prvenstvo (22 kola).

Ljestvica

Nagrade 
 Najbolji strijelac: Alen Delpont (Foto Ante Stojan Split), 65 pogodaka
 Trofej za fair-play: Split 1700

Izvori 
 ljestvica za 1996./97., futsalplanet.com

Poveznice 
 2. HMNL 1996./97.
 Hrvatski malonogometni kup 1996./97.

1996./97.